Olexei Bytchenko (né Oleksiy Bytchenko, en ukrainien Олексій Юрійович Биченко, le  à Kiev, alors en Ukraine soviétique) est un patineur artistique ukrainien devenu israélien.

Biographie

Carrière sportive 
En 2014, il se qualifie pour ses premiers Jeux olympiques à Sotchi et s'y classe  puis termine au  des Championnats du monde.
Il se classe  lors des Championnats d'Europe 2015, réalisant sa meilleure performance au niveau international.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique israélien
Patineur artistique ukrainien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Porte-drapeau olympique
Naissance en février 1988
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine